Ogma kan avse:
 Ogma (djur) – ett släkte av rundmaskar
 Ogma – en gud i den keltiska mytologin, se Oghma
 Ogma – en stjärna i stjärnbilden Herkules